Altmayer je priimek več oseb:
 Felix-René Altmayer, francoski general
 Marie-Robert Altmayer, francoski general